Alfred Lauck Parson (1889-1970), chimiste et physicien anglais
 David R. Lauck, entomologiste
 Gary Lauck (né en 1953), personnalité politique américaine
 Hans-Joachim Lauck (né en 1937), ministre est-allemand
 Karl Lauck (1840-1906), homme politique badois
 Reinhard Lauck (1946-1997) footballeur est-allemand